Московия:
 Московия — латинское название Москвы и Московского княжества, также одно из западных названий допетровской России.
 «Московия» — авиационная компания.
 «Московия» — поезд.
 Московия — национальный парк в Московской области; находится в стадии проектирования.
 Московия — предполагаемая автономная область (рейхскомиссариат) в составе Третьего рейха в Восточной Европе.
 «Московия» — первоначальное название Третьего канала, осуществлявшего вещание в Москве с 1997 по 2012 год.

Прочее 
 Эль-московия — одно из названий монастыря на Масличной (Елеонской) горе.
 Москубие — местное название закрытой площадки, названой в честь Сергея Александровича Романова в Назарете. Отличия в названии связаны с отличием в произношении и письменности арабского языка.
 Одно из названий Русского подворья в Иерусалиме.
 Одно из названий монастыря Горний в районе Эйн Карем.
 Местное название церкви апостола Петра в Израиле, связанное с присутствием в нём работников КГБ во время Холодной войны.